Ermita de Santa Cristina puede designar varios edificios cristianos, bajo la advocación de Santa Cristina.

Ermita de Santa Cristina en Lena (Asturias).
Ermita de Santa Cristina (Arcones)
Ermita de Santa Cristina de Artana